Юрий Си́доров:
 Сидоров, Юрий Александрович (род. 1958) — российский исполнитель, педагог. Заслуженный артист России.
 Сидоров, Юрий Ананьевич (1887—1909) — поэт.
 Сидоров, Юрий Владимирович (1927—2004) — белорусский актёр театра и кино, народный артист Белоруссии.
 Сидоров, Юрий Климентьевич (1928—2017) — советский передовик производства, бригадир токарей-карусельщиков завода «Электросила», Герой Социалистического Труда.